En skrupel har flere betydninger:
 Skrupel – tvivl, ængstelse, betænkelighed, samvittighedsnag
 Skrupel (vægtenhed) – gammel apotekervægt svarende til cirka 1,25 gram.
 Skrupel (længdeenhed) – gammel længdeenhed svarende til 1/144 tomme (0,18 mm) .